Винтерфельд ():

 Винтерфельд — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

 Винтерфельд, Генри (1901—1990) — американский детский писатель немецкого происхождения.
 Винтерфельд, Гуго фон (1836—1898) — прусский генерал.
 Винтерфельд, Карл Георг Август фон (; 1784—1852) — немецкий писатель и музыковед.
 Винтерфельд, Макс (1879—1942) — немецкий композитор оперетт, более известный под псевдонимом Жан Жильбер..

См. также 
 Винтерфельд-Варнов, Эмми фон (1861—1837) — немецкая писательница.
 Винтерфельдт

Примечания